Skwer Tajnej Organizacji Nauczycielskiej – skwer w Poznaniu
 Skwer Tajnej Organizacji Nauczycielskiej – skwer w Siemianowicach Śląskich